Pachyscia är ett släkte av insekter. Pachyscia ingår i familjen Diapheromeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Pachyscia